Kazuno Kohara, auteur et illustratrice de livres pour la jeunesse
 Konomi Kohara (née en 1992), seiyū japonaise